Bill James peut désigner :
 Bill James (1949-) historien du baseball ;
 Bill James (1887-1942) joueur américain de baseball ;
 Bill James (1892-1971) joueur américain de baseball ;
 Bill James, (1929-) romancier gallois.